

События 
 Конец правления египетского фараона Такелота I
 29 января — кольцеобразное солнечное затмение. Наблюдалось в южной части Тихого океана и на островах Южный (Новая Зеландия) и Тасмания, частное затмение наблюдалось в Австралии.
 25 июля — полное солнечное затмение. Наблюдалось в центральной части Северной Америки.

Скончались 
 Аса — царь Иудеи

См. также

Примечания